Beñat Etxebarria Urkiaga, plus communément appelé Beñat, né le  à Igorre (Pays basque, Espagne), est un footballeur international espagnol évoluant au poste de milieu relayeur au Macarthur FC.

Biographie

Athletic Bilbao (depuis 2013) 
En , après quatre saisons avec le Betis Séville, Beñat retourne dans les rangs de son club formateur l'Athletic Bilbao pour 8 millions d'euros.

Le , libre de tout contrat après sept saisons passées à l'Athletic Bilbao, il s'engage en faveur du club australien du Macarthur FC, qui va disputer sa première saison en A-League.

En sélection 
Le , Beñat débute avec l'Espagne de Vicente del Bosque lors d'un match amical face à la Serbie (victoire 2-0).

Style de jeu 
Beñat évolue au poste de milieu relayeur. Il est considéré comme étant le Pirlo de son équipe, distribue souvent des caviars, et possède une frappe splendide. La qualité de ses passes fait de lui l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat espagnol.

Statistiques

Statistiques détaillées

Palmarès

En club 
  Bétis Séville
 Championnat d'Espagne de Liga 2 (D2) en 2011

  Athletic Bilbao
 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2015

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur de la communauté autonome du Pays basque
Joueur de l'équipe du Pays basque de football
Footballeur international espagnol
Joueur du Bilbao Athletic
Joueur de l'Athletic Bilbao
Joueur du CD Baskonia
Joueur de l'UB Conquense
Joueur du Betis Deportivo Balompié
Joueur du Real Betis
Joueur du Macarthur FC
Naissance en février 1987
Naissance à Igorre
Mononyme